Sinnamon Love (Flint, Michigan - 31 de dezembro de 1973) é uma atriz pornô afro-americana. Começou a participar de filmes adultos em 1993.

Suas principais características são os grandes seios - siliconados - e o glúteo avantajado.

Prêmios e indicações

 2011: AVN Hall of Fame
 2011: CineKink Audience Choice Award: "Bring It" Category - Rough Sex 2
 2009: Urban X Awards Hall of Fame

Ligações externas 
Site oficial

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas afro-americanas
Naturais de Flint (Michigan)